Municipio de Pendleton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pendleton (condado de Jefferson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Pendleton (condado de St. Francois, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Saint François.